El nombre Rebel puede referirse a:

 Rebel, alias del personaje de Micah Sanders, de la serie de televisión "Héroes".
 Rebel, rapero español hermano de Sho-Hai, componente del grupo de rap Violadores del Verso.
 Jean-Féry Rebel, violinista y compositor barroco francés.
 La Rebel, barra que apoya a los Pumas, equipo mexicano de fútbol.
 Rebel, una serie de televisión.